L'Open de Malaisie féminin 2013 (ou Malaysian Open 2013) est l'édition féminine de l'Open de Malaisie, qui est un tournoi du WSA World Series. Le tournoi se tient à Kuala Lumpur en Malaisie du 11 au . 

La championne du monde  Nicol David gagne son  trophée en battant Raneem El Weleily en finale.

Dotation et points 
En 2013, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Malaisie
 Open de Malaisie masculin de squash 2013
 Saison 2013 de la WSA

Féminin 2013
WSA World Series 2013
Sport en Malaisie en 2013
Sport en septembre 2013